Interversion steht für:

 Unterschlagung, Delikt
 Interversion (Linguistik), Sprachphänomen